Хокли () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (1802—1854) — военный министр Республики Техас (1838 и 1841—1842).
  (род. 1959) — британский адмирал.
  (1923—1945) — английский военный лётчик.
  (1809—1885) — британский оккультист и предсказатель будущего.

Составные фамилии
  (1924—2006) — британский генерал и военный историк.
  (род. 1946) — британский генерал, сын Э. Фаррар-Хокли.

Топоним 
Англия
 Хокли — деревня в графстве Эссекс.
  — ж/д станция деревни (раб. с 1889 г.)
  — район города Бирмингем.
  — ж/д станция района (раб. с 1854 по 1972 г.)
  — район города Ноттингем.
  — железнодорожный виадук в графстве Гэмпшир.
  — деревня в графстве Уэст-Мидлендс.

США
 Хокли — округ в Техасе.
  — поселение в Техасе.